Fundão kan syfta på:

Brasilien 

 Fundão kommun, Brasilien, 
 Fundão, Brasilien, Espírito Santo,

Portugal 

 Fundão kommun, Portugal, 
 Fundão, Portugal, Castelo Branco, 
 Fundão (freguesia), Castelo Branco,